Hagiografies:
 Sant Valentí o Valentí de Terni, sant màrtir del segle III possiblement d'origen llegendari 
 Sant Valentí de Roma, màrtir a Roma sota Claudi II, celebrat el 14 de febrer
 Sant Valentí de Passau, bisbe de Passau, celebrat el 7 de gener
 Sant Valentí de Segòvia o del Duratón, eremita i màrtir, celebrat el 25 d'octubre
 Miscel·lània:
 Dia de Sant Valentí, celebració típica del 14 de febrer 
 Sant Valentí de les Brucardes, ermita romànica en ruïnes ubicada a Sant Fruitós de Bages 
 Sant Valentí de Mur, església romànica en ruïnes a Castell del Mur (Pallars)
 Serrat de Sant Valentí, muntanya del municipi de Tona (Osona)
 Sant Valentí de les Cabanyesuna església parroquial al municipi de les Cabanyes (Alt Penedès) inclosa 
 Antiga església de Sant Valentí de les Cabanyes
 Sant Valentí de Vilallonga